Mellado peut désigner :

Patronymes 
 Manuel Gutiérrez Mellado (1912-1995) : militaire espagnol ;

Toponymes

Julián Mellado : l'une des 15 municipalités de l'État de Guárico

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme